Rybak kan syfta på

Personer 
 Alexander Rybak. en norsk musiker
 R.T. Rybak, en amerikansk borgmästare
 Ihor Rybak, en  sovjetisk tyngdlyftare

Övrigt 
 Rybak Glacier, en  glaciär i Antarktis